Килмер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мюррей Килмер, Алина (1888—1941) — американская поэтесса, детская писательница, эссеист.
 Килмер, Вэл (род. 1959) — американский актёр.
 Джон Э. Килмер (1930-1952) — медик ВМС США, герой Корейской войны.